Iakov Sverdlov (1885-1919) , révolutionnaire et homme politique russe
 Sverdlov (Lorri), communauté rurale en Arménie
 Sverdlov (film), film biographique (1940)

Patronyme russe